Европейската зона от квалификациите за Световното първенство 2014 се състои от 53 отбора борещи се за 13 места. Квалификационния процес започна на 7 септември 2012 г.

Формат 
Всички 53 нации от УЕФА участват в квалификациите и 13 отбора ще се класират за световното 2014. Тегленето за квалификационните групи бе на 30 юли 2011 в Рио де Жанейро, Бразилия. Форматът ще е същият като през 2010. Отборите са разделени в осем групи по шест отбора и една група от пет. Деветте победители от групите отиват направо на финалите, а осем от подгласниците се разпределят чрез жребий по двойки и играят допълнителни два мача-баражи на разменено гостуване за останалите четири места. Вторият отбор, постигнал най-слаби резултати срещу първия, третия, четвъртия и петия в своята група, не се класира на бараж.

Мачовете ще бъдат играни между 7 септември 2012 и 15 октомври 2013.

Първи етап 
Поставянето е следното: (В скобите са рангът им във ФИФА)

Групи

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Класиране на вторите отбори 
Тъй като една група има по-малко отбори от останалите, мачовете срещу шестия отбор във всяка група не са включени в това класиране. Като резултат, осем мача, играни от всеки отбор, ще се броят за таблицата на вторите отбори.

Осемте втори отбора се определят съответно по следните параметри:
 Най-много точки
 Най-добра голова разлика
 Най-голям брой отбелязани голове

Втори кръг (Баражи) 

Най-добрите 8 втори отбора ще се състезават във втория кръг, който се нарича бараж. Осемте отбора ще се разделят на 4 двойки и ще играят мачове като гост и домакин.

 Мачове
Мачовете се играят на 15 и 19 ноември 2013 година.

|}

Източници 

УЕФА